Praxis – projekt muzyczny
 Praxis – jugosłowiańska szkoła filozoficzna
 Praxis (czasopismo)
 Praxis Makes Perfect – album grupy Neon Neon